Gömbenbladlöss (Hormaphididae) är en familj av insekter. Gömbenbladlöss ingår i ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Halvvingar